Thissen ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Theodor Thissen (1813–1877), deutscher Geistlicher und Politiker
 Frank Thissen (* 1960), deutscher Medienwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Heinz-Josef Thissen (1940–2014), deutscher Ägyptologe
 Jean Thissen (* 1946), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Josef Moll-Thissen (* 1923), deutscher Unternehmensgründer
 Karin Thissen (* 1960), deutsche Politikerin und Tierärztin
 Rolf Thissen (1948–2014), deutscher Journalist, Filmkritiker, Dokumentarfilmer und Übersetzer
 Tof Thissen (* 1957), niederländischer Politiker
 Werner Thissen (* 1938), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Hamburg

Siehe auch:
 Tissen (Begriffsklärung)
 Thijssen
 Thyssen
 Dissen